Les Sorts és una partida rural del terme municipal de Castell de Mur, dins de l'antic terme de Guàrdia de Tremp, al Pallars Jussà, al sud del territori de l'antiga quadra de l'Espona.

Està situada al nord de Guàrdia de Noguera, a llevant de la carretera C-13, a la dreta de la Noguera Pallaresa. És a llevant de la Cabana de Placito i al nord de la partida d'Albans.

Aquesta partida està formada per camps de conreu de ribera, és a dir, de regadiu.

Sorts
Sorts